Hasendorf ist der Name folgender Orte:
 Hasendorf, Ortslage von Ihlienworth, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen, Deutschland
 Hasendorf (Gemeinde Köflach), ehemaliges Dorf bei Köflach, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Hasendorf (Gemeinde Sitzenberg-Reidling), Katastralgemeinde von Sitzenberg-Reidling, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Hasendorf im Burgenland, Ortschaft der Gemeinde Tobaj, Bezirk Güssing, Burgenland
 Hasendorf (Gemeinde Wagna), Katastralgemeinde von Wagna, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Hasendorf an der Mur, Ortschaft der Gemeinde Wagna, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Zaječiny (Hasendorf), Ortsteil von Kunvald, Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
Siehe auch:
 Kloster Haselndorf